Já, padouch může být:

 Já, padouch (franšíza) – franšíza společnosti Illumination Entertainment 
 Já, padouch – americký animovaný film (2010)
 Já, padouch 2 – americký animovaný film (2013)
 Já, padouch 3 – americký animovaný film (2017)